Chilillo es el nombre común de varias plantas. Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asclepias curassavica
 el nombre común de la planta Bouvardia ternifolia
 el nombre común de la planta Casearia corymbosa
 el nombre común de la planta Clematis dioica, planta trepadora.
 el nombre común de la planta Polygonum punctatum''''', hierba perenne acuática con uso medicinal.